Александр Кра́сиков: Красиков, Александр Васильевич (1907—1943) — советский военнослужащий, кавалерист, Герой Советского Союза.
 Красиков, Александр Владимирович (1958—2005) — российский военнослужащий, Герой Российской Федерации.